Андреа́поль — город (с 1967 года) в Тверской области России.

Административный центр Андреапольского муниципального округа. В 1965—2019 гг. был центром Андреапольского района.

Население —  чел. ().

География 
Город расположен в 286 км к западу от Твери, на отрогах Валдайской возвышенности, в верховьях Западной Двины, в 20 километрах от её истока. Андреаполь — первый город на Западной Двине. 

Расстояние по автодорогам: до Великих Лук — 160 км, до Смоленска — 290 км, до Твери — 310 км, до Москвы — 400 км, до Риги — 600 км, до Санкт-Петербурга — 530 км.

Транспорт 
Железнодорожная станция на линии Бологое — Великие Луки. Ранее действовала лесовозная узкоколейная железная дорога, принадлежавшая леспромхозу, уходившая от города в юго-восточном направлении, к посёлкам Жукопа и Забежня.

На окраине города располагалась авиационная база Андреаполь системы ПВО Москвы. 1 декабря 2009 года база была закрыта.

История 
В XVIII — начале XX века по реке Западная Двина на месте нынешнего Андреаполя проходила граница между Псковской и Тверской губерниями. Волостной центр Дубна Торопецкого уезда (на правом, псковском берегу) впервые упоминается ещё в Литовской метрике, датируемой 23 июля 1489 года. Именно с этой даты и ведётся летоисчисление города.

В XVIII веке землями, располагавшимися на левом (тверском) берегу реки Западной Двины, вокруг села Мачихино Осташковского уезда, владел Андрей из рода Кушелевых. Его имение в 1783 году получило название Андреяно Поле. В 1806 году Кушелев открыл здесь один из первых курортов в Российской империи — «Андреапольские минеральные воды».

Когда в 1906 году через село проложили железную дорогу, возник пристанционный посёлок, за которым и закрепилось название Андреяполь, позднее трансформировавшееся в современное Андреаполь.

В 1928 году пристанционный посёлок Андреаполь объединён с селом Дубна, и Андреаполь становится центром Ленинского района (образован в 1927 году, с центром первоначально в селе Хотилицы) Ленинградской области. С 1929 года — в Западной области, с 1935 года — в Калининской области.

Во время Великой Отечественной войны Андреаполь был полностью разрушен, довоенных построек в городе почти не осталось.

В 1944—1957 годах входил в состав Великолукской области.

12 января 1965 года стал центром Андреапольского района.

Статус города Андреаполь имеет с 1967 года.

Долгое время в архивах не существовало дореволюционных или даже довоенных фотографий с изображением города. Однако в 1994 году Андреаполь посетил потомок помещиков Кушелевых, в настоящее время проживающий в Чили, и преподнёс городу 10 фотографий дореволюционного Андреаполя из архива семьи Кушелевых.

В 2006—2019 годах город образовывал муниципальное образование город Андреаполь со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

В июне 2019 года стал центром Андреапольского муниципального округа.

Население

Религия 
В городе действует православный храм Иова и Тихона. Строительство началось в 1991 году, богослужения проводятся с 1993 года. В настоящее время действует.

Климат

Экономика 

 Промышленность
В городе ранее имелись леспромхоз, лесхоз, ныне не функционирующие по причине банкротства. Также в городе успешно функционирует фарфоровый завод. Лесообрабатывающая промышленность города и района представлена, в основном, индивидуальными предпринимателями.

Экономика города в настоящее время находится в упадке.

 Связь
 Услуги фиксированной связи предоставляют: тверской филиал «Ростелеком», «Евразия Телеком Ру».
 Услуги мобильной телефонной связи предоставляют сотовые операторы: «МТС», «Билайн», «МегаФон» и «Теле2».

Достопримечательности 
 В городе расположен деревянный храм Иова и Тихона.
 Памятный знак в честь 500-летия первого упоминания о городе. Установлен в 1989 году.
 Андреапольский районный краеведческий музей — краеведческий музей города Андреаполя. Открыт в 1972 году.
 Деревянная часовня Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Построена в конце 2000-х годов.

Примечания

Литература 
 Прибавление к Рижской газете "Зритель". Андреапольские минеральные воды.

Ссылки 
 Официальный сайт города Андреаполя
 Андреаполь в энциклопедии «Мой Город»
 
 

 
Города Тверской области
Города на Западной Двине
Населённые пункты Андреапольского района
Упразднённые городские поселения Тверской области
Муниципальные образования Андреапольского района
Городские поселения, упразднённые в 2019 году